Wähler steht für:

 wahlberechtigte(r) Staatsbürger, siehe Wahlrecht
 Wähler (Telekommunikation), technische Einrichtung in der elektromechanischen Vermittlungstechnik
 Der Wähler, ehemalige österreichische Zeitung

Wähler ist der Familienname von:
 Martin Wähler (1889–1953), deutscher Volkskundler

Siehe auch: